Кане Косуги (11. октобар 1974) је амерички глумац и сликар.

Филмографија 

|-
| 1983. || Освета нинџе || || Кане Осаки ||
|-
| 1984. || Мајстор || || ||
|-
| 1988. || Црни орао || || Бријан Тани ||
|-
| 1991. || Кабуто || || Јоримуне ||
|-
| 1993. || За какута ох || || Кен Оширо ||
|-
| 1993—1994. || Ултрамен: Ултимативни херој || || Кеничи Кај ||
|-
| 1994. || Ninja Sentai Kakuranger || || Јирајиа ||
|-
| 1999. || Улични борац Зиро || || Рију ||
|-
| 2002. || Масурухито || || Џо Јино ||
|-
| 2004. || Годзила: Финални рат || || Катсунори Казама ||
|-
| 2009. || Zhang wu shuang || || Сонг Ли Шан ||
|-
| 2011. || Choy Lee Fut || || Кен ||
|-
| 2013. || Нинџа: Сјенка суза || || Накабара || 
|}

САСУКЕ 
Од 1997. до 2001. такмичио се у спортско-забавном такмичењу у којем такмичари имају задатак да пређу четири нивоа са препрекама.
Резултати:

Референце 

Рођени 1974.
Амерички глумци
Амерички сликари